Kentucky puede referirse a:

 Kentucky, un estado de los Estados Unidos.
 Río Kentucky, un río de los Estados Unidos.
 Casa Kentucky, casa histórica ubicada en Miami, Florida.
 Condado de Kentucky, Virginia, Estados Unidos.
 Kentucky Bend, exclave del condado de Fulton, Kentucky.
 Municipio de Kentucky , varios en Estados Unidos.
 Kentucky Fried Chicken, franquicia de alimentos.
 Derbi de Kentucky, famosa carrera de caballos estadounidense.
 Kentucky Speedway, óvalo de carreras ubicado cerca de la población de Sparta, Kentucky.
 Universidad de Kentucky, universidad pública en Kentucky.
 Kentucky Colonels, equipo de la extinta American Basketball Association.
 Kentucky Wildcats, equipo deportivo de la Universidad de Kentucky en Lexington.